Gösta Pettersson och liknande namn kan syfta på:

Pettersson
Gösta "Fåglum" Pettersson (född 1940), cyklist
Gösta Pettersson (1923–2015), konstnär
Gösta Pettersson (1917–1992), friidrottare
Gösta Pettersson (född 1937), biokemist

Petersson
Gösta Petersson (1910–1989), musiker
Gösta Petersson (1918–2003), filmman
Gösta Peterson (1923–2017), fotograf